Brito o Britto puede referirse a:

Personas 

 Alonso Brito, compositor y cantante cubano.
 Carmen Brito (1947), cineasta, editor, y restaurador chileno.
 Fernanda Brito, jugadora de tenis chilena.
 Filipe de Brito e Nicote, mercenario portugués y virrey de Syriam (1599–1613)
 Hermenegildo Capelo o Hermenegildo de Brito Capelo, explorador portugués.
 Herminio de Brito, jugador de fútbol brasileño en el Mundial de FIFA de 1938, llamado Britto.
 Hércules Brito Rua, jugador de fútbol brasileño, campeón mundial de 1970
 Jorge Horacio Brito, banquero y empresario argentino.
Juan de Brito, predicador y misionero portugués.
 Luís Miguel Brito, jugador de fútbol portugués.
 Max Brito, jugador de Unión de Rugbi de Costa de Marfil
 Michelle Larcher de Brito, jugadora de tenis portuguesa.
 Romero Britto, decorador neo-pop brasileño.

Lugares 

 Brito, freguesia portuguesa.
Estádio Vila Capanema o Estádio Durival de Brito, un estadio de fútbol en Curitiba, Brasil
 São João de Brito, freguesia portuguesa.

Véase también 

 Jorge Brito

Apellidos portugueses